Салманов — азербайджанская, русская, чеченская, ногайская и кабардинская фамилия. Происходит от имени Салман. Женская форма — .

Известные носители 
 Салманов, Агахан Али оглы (1941—2020) — азербайджанский актёр, артист Азербайджанского ТЮЗа, народный артист Азербайджана (2006).
 Салманов, Анар (род. 1980) — азербайджанский футбольный арбитр категории ФИФА,
 Салманов, Вадим Николаевич (1912—1978) ― советский композитор.
 Салманов, Григорий Иванович (1922—1993) — советский военачальник, генерал армии.
 Салманов, Мамед Ахад оглы (род. 1932) — советский и азербайджанский биолог и педагог.
 Салманов, Митрофан Лаврентьевич (1925—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Салманов, Петр Алексеевич (1817—1882) — русский писатель.
 Салманов, Сарван Каракиши оглы (1927—2003) — советский энергетик, Герой Социалистического Труда.
 Салманов, Суйеген Ажибаевич (род. 1932) — советский и казахский бурильщик.
 Салманов, Фарман Курбан оглы (1931—2007) — советский и российский геолог-нефтяник, Герой Социалистического Труда.

Женская форма фамилии